Olhiwka (ukrainisch: ) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Olhiwka (Beryslaw); Dorf in der Oblast Cherson, Rajon Beryslaw
 Olhiwka (Isjum); Dorf in der Oblast Charkiw, Rajon Isjum
 Olhiwka (Kachowka); Dorf in der Oblast Cherson, Rajon Kachowka
 Olhiwka (Koselschtschyna); Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Koselschtschyna
 Olhiwka (Nowhorodka); Dorf in der Oblast Kirowohrad, Rajon Nowhorodka